Alta tensión puede hacer referencia a:

Física 
 Alta tensión eléctrica.
 Corriente continua de alta tensión.

Cine y televisión

Películas 
 Alta tensión (película de 1972).
 The Living Daylights (película) (007: Alta tensión, 1987).
 Alta tensión (película de 1993) (Ghost in the Machine).
 Alta tensión (película de 1997).
 Taxi 2 (Alta tensión, 2000).
 Haute tension (Alta tensión, 2003).

Programas de televisión 
 Alta tensión (concurso de televisión) (1998-1999, 2006-2008, 2021), concurso de televisión de España (*en 2011, llamado Tensión sin límite).
 Alta tensión (programa musical) (1971-1974), programa musical argentino.

Música 
 Alta Tensión (banda) (f.1968), banda argentina de rock.